Славутич (станция):
 «Славутич» — станция Киевского метрополитена.
 «Славутич» — промежуточная железнодорожная станция Юго-западной железной дороги.